Proteus (állatnem), a kétéltűek közé tartozik, melybe egyetlen faj, a barlangi vakgőte tartozik
 Proteus (baktérium), baktériumnemzetség
 Próteusz, mitológiai alak
 Próteusz (képregény)
 Protea növénynemzetség